

Geografia 
 Egitto
 Nazlet Khater – sito archeologico nell'Alto Egitto

Persone 
 Akram Fouad Khater – docente ed esperto statunitense di storia del Medio Oriente
 Subait Khater – calciatore emiratino, centrocampista
 Zaid Khater – ginnasta egiziano

Pagine correlate 
 Al Khater